Alfa Romeo 146 (type 930) var en lille mellemklassebil fra den italienske bilfabrikant Alfa Romeo. Modellen var efterfølger for Alfa Romeo 33 og forgænger for Alfa Romeo 147. Alfa Romeo 146 var en femdørs søstermodel til den tredørs Alfa Romeo 145.

Historie 
Produktionen begyndte i december 1994, i starten med 8V- og 16V-boksermotorer overtaget fra Alfa Romeo 33. I december 1996 fik modellen mindre optiske modifikationer og firecylindrede rækkemotorer med dobbelttænding (Twin Spark).

146 fandtes med benzinmotorer med slagvolume fra 1,4 til 2,0 liter (2.0 16V TS ti med 150 hk, fra 1998 155 hk), samt to 1,9-liters turbodieselmotorer. 1,8- og 2,0-liters rækkemotorerne var ud over Twin Spark også udstyret med variabel indsugningsmanifold (modeller fra 1998 med 144 hhv. 155 hk) samt variabel styring af indsugningsventilerne. 2,0-motoren havde derudover to balanceaksler. 1,4- og 1,6-liters rækkemotorerne var ligeledes udstyret med variabel styring af indsugningsventilerne og dobbelttænding, men dog ikke variabel indsugningsmanifold.

I oktober 1998 gennemgik 146 ligesom 145 et yderligere facelift med modificerede kofangere, nye hjulkapsler med farvet Alfa Romeo-logo samt et instrumentbræt med modificerede luftdyser og kromringe rundt om instrumenterne og dørhåndtagene. Derudover blev sikkerhedsudstyret udvidet med bl.a. standardmonterede sideairbags.

Selv om 145- og 146-modellerne var delvist forzinkede og dermed ikke ret rustfølsomme, kunne de ikke rette op på Alfa Romeos dårlige ry uden for Italien.

Produktionen blev indstillet i december 2000.

Tekniske data

Benzinmotorer 

Benzinmotorerne i 146 er af fabrikanten ikke frigivet til brug med E10-brændstof.

Dieselmotorer

Referencer

Litteratur 
 Automobil Revue. Katalog 1996, 1997 og 2000 (på tysk og fransk).

Eksterne henvisninger 

146
Små mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1994
Biler fra 1990'erne
Biler fra 2000'erne